condo (kondo) – system własności nieruchomości

Osoby o tym nazwisku:
 Ami Kondo – japońska judoczka
 Anastas Kondo – albański pisarz i scenarzysta
 Marie Kondo – japońska konsultantka ds. porządków, autorka książek oraz gospodyni programów telewizyjnych
 Takayo Kondo – japońska lekkoatletka

Inne:
 Efekt Kondo – zjawisko fizyczne